Assione – personaggio della mitologia greca, figlio di Fegeo re di Psofi e citato come Agenore da Apollodoro
 Assione – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Priamo, menzionato nelle Fabulae di Igino